

Astronomia 
 33586 Keeley – asteroide della fascia principale

Persone 
 Andy Keeley – ex calciatore inglese, difensore
 Edmund Keeley – scrittore, traduttore e accademico statunitense
 Glenn Keeley –  ex calciatore inglese, difensore